Bejuco sudamericano es un nombre común que puede referirse a dos géneros de plantas: 

 Lardizabala, una especie de enredadera.
 Boquila, una especie de enredadera.